Anerkennungsgesetz steht für:

 Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen in Deutschland
 Anerkennungsgesetz 1874 in Österreich, betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften
 ein Gesetz 2005 in Österreich, das NS-Unrechtsurteile aufhob, siehe Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus #Umdenken